Grecia puede referirse a:
 Grecia, oficialmente República Helénica, del sureste de Europa.
 Antigua Grecia, importante civilización de la antigüedad destacada por su legado, que ha tenido un aporte importante en numerosas disciplinas.
 Cantón de Grecia, cantón de Costa Rica.
 Grecia (Costa Rica), ciudad de Costa Rica.
 Grecia (tucán), tucán de Costa Rica con prótesis de pico.
 Avenida Grecia, avenida de Santiago de Chile.
 Club Social, Cultural y Deportivo Grecia, club deportivo de la Serie B de Ecuador.
 Grecia (telenovela), telenovela argentina de 1987.
 Grecia (revista), revista literaria española.